Monte Telegrafo, una delle cime del gruppo della Plose, sopra a Bressanone (BZ)
Monte Telegrafo sul promontorio dell'Argentario
Punta Telegrafo, cima del monte Baldo